Пе́рвенство Росси́и по спорти́вной гимна́стике проводится в нескольких возрастных группах:  юниоры (14—17 лет), юниорки (13—15 лет), юноши (11—13 лет) и девушки (9—12 лет).

Сроки и места проведения соревнований в различных группах могут быть различными. Например, может отдельно проводиться первенство России среди юниоров и юниорок. Также соревнования в какой-то группе могут совмещаться с чемпионатом России или с кубком России.

Медалисты в абсолютном первенстве

Юниорки и девушки

Юниорки, МС

Юниорки, КМС

Девушки, 1 разряд

Девушки, 2 разряд

Юниоры и юноши

Юниоры, МС

Юниоры, КМС

Юноши, 1 разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России 

Чемпионаты России по спортивной гимнастике